Ester de Andreis, escriptora italo-espanyola.
 Fernando de Andreis, polític argentí.
 Fàbrica G. de Andreis, antiga empresa dedicada a la fabricació d'envasos metàl·lics
 Andreis, municipi italià.